

Persone 
 Alan Moulder – produttore discografico britannico
 John Moulder-Brown – attore britannico
 John Moulder-Brown – ex sciatore alpino britannico
 Morgan Moore Moulder – politico e avvocato statunitense